Bredebro, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea dello Jutland meridionale, il comune aveva una popolazione di 3.680 abitanti (2005) e una superficie di 151 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup, Skærbæk e Tønder per dare luogo al riformato comune di Tønder compreso nella regione dello Syddanmark.

Comuni della Danimarca soppressi
Tønder